Tenisový turnaj ATP BNP Paribas Masters 2008 se konal ve dnech 26. října - 2. listopadu v Paříži, hlavním městě Francie v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 2 270 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka turnaje

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2008
ATP Tour 2008